Vårsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vårsjön, Södermanland, sjö i Flens kommun,  (39,2 ha)
Vårsjön, Lappland, sjö i Gällivare kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn